Bassiana – rodzaj jaszczurki z podrodziny Eugongylinae w rodzinie scynkowatych (Scincidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w południowej Australii i Tasmanii.

Systematyka

Etymologia 
 Eulepis:  eu „dobry, ładny”; λεπις lepis, λεπιδος lepidos „łuska, płytka”, od λεπω lepō „łuszczyć” .
 Bassiana: Bassian, subregion zoogeograficzny, w którym zbiegają się granice występowania wszystkich trzech gatunków z tego rodzaju. Nowa nazwa dla Eulepis  (nazwa zajęta przez Eulepis  (motyle)).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Bassiana duperreyi
 Bassiana platynota
 Bassiana trilineata

Przypisy

Bibliografia 
 

Scynkowate